Franz Vonessen ist der Name folgender Personen:

* Franz Vonessen (Mediziner) (1892–1970), deutscher Arzt
 Franz Vonessen (Philosoph) (1923–2011), deutscher Philosoph und Psychologe